Seznam polkov z zaporedno številko 159.

Seznam 
 Pehotni
 159. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 159. pehotni polk (ZDA)
 159. strelski polk (ZSSR)
 159. pehotni polk (Wehrmacht)
 159. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 159. tankovski polk (ZSSR)

 Aviacijski
 159. aviacijski polk (ZDA)

 Artilerijski
 159. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 159. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi